Neuhaus névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Neuhaus in der Wart, német név a burgenlandi Őridobra településnek,
Neuhaus am Klausenbach, német név a burgenlandi Vasdobra településnek,
Neuhaus, település Ausztriában, azon belül Karintiában,
Neuhaus am Rennweg, település Németországban, azon belül Türingiában,
Neuhaus, település Németországban, azon belül Alsó-Szászországban,
Neuhaus an der Pegnitz, település Németországban, azon belül Bajorországban,
Neuhaus am Inn, település Németországban, azon belül Bajorországban,
Amt Neuhaus, település Németországban, azon belül Alsó-Szászország tartományban.

Személyek
Neuhaus János, (1901 – 1982) válogatott labdarúgó, kapus,
Nikolaus Poda von Neuhaus, (1723 – 1798) osztrák zoológus, entomológus, jezsuita áldozópap és tanár,
Sven Neuhaus, (1978 –) egykori német labdarúgó.